Elektromonter zakładowy – tytuł zawodowy
Elektromonter instalacji elektrycznych – tytuł zawodowy
Elektromonter linii kablowych – tytuł zawodowy
Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć – tytuł zawodowy
Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć – tytuł zawodowy
Elektromonter lotniczy – tytuł zawodowy
Elektromonter maszyn elektrycznych – tytuł zawodowy
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego – tytuł zawodowy
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego – tytuł zawodowy
Elektromonter okrętowy – tytuł zawodowy
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego – tytuł zawodowy
Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych – tytuł zawodowy
Elektromonter reklam świetlnych – tytuł zawodowy
Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych – tytuł zawodowy
Elektromonter sieci trakcyjnej – tytuł zawodowy
Elektromonter taboru szynowego – tytuł zawodowy
Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających – tytuł zawodowy
Elektromonter transformatorów – tytuł zawodowy
Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej – tytuł zawodowy
Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator) – tytuł zawodowy
Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego – tytuł zawodowy
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych – tytuł zawodowy